El Torneig de Pequín 2011, oficialment conegut com a China Open 2011, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Tournaments de la WTA. La 13a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 d'octubre del 2011 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el seu tercer títol de la temporada, segon consecutiu després de l'aconseguit la setmana anterior a Tòquio. La parella masculina formada per Michaël Llodra i Nenad Zimonjić va aconseguir el tercer també mentre la parella femenina Květa Peschke i Katarina Srebotnik va aconseguir el cinquè títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011